

Patronyme 
Le nom de Burgess est porté par plusieurs personnalités, notamment :

 Annie Burgess (née en 1969), une joueuse australienne de basket-ball ;
 Anthony Burgess (1917-1993), un écrivain, musicien et linguiste britannique ;
 Bill Burgess (1872-1950), un nageur britannique ;
 Christian Burgess (né en 1991), un joueur anglais de football;
 Colin Burgess (né en 1946), un musicien australien ;
 Colin Burgess (né en 1947), un auteur ;
 Derrick Burgess (né en 1978), un joueur américain de football américain ;
 Donald Burgess (né en 1933), un coureur cycliste britannique ;
 Don Michael Burgess (né en 1956), un directeur de la photographie américain ;
 Donald W. Burgess (né en 1947), météorologue américain spécialiste du radar météorologique ;
 Dorothy Burgess (1907-1961), une actrice américaine ;
 Ernest Burgess (1886-1966), un sociologue canadien ;
 George Burgess (né en 1992), un joueur anglais de rugby à XIII ;
 Guy Burgess (1910-1963), un secrétaire au Foreign Office et espion soviétique ;
 Henry Thomas Burgess (1839-1923), ministre méthodiste
 Hugh Burgess (1826-1892), inventeur britannique ;
 Ian Burgess (1930-2012), un pilote automobile britannique ;
 Luke Burgess (né en 1983), un joueur australien de rugby à XV ;
 Luke Burgess (né en 1987), un joueur anglais de rugby à XIII ;
 Melvin Burgess (né en 1954), un écrivain britannique de littérature de jeunesse ;
 Michael Clifton Burgess (1950-), homme politique américain ;
 Nigel Burgess (1942-1992), un navigateur britannique ;
 Paul Burgess (né en 1979), un perchiste australien ;
 Paul Burgess (1950-), batteur britannique ;
 Bob Burgess (né en 1949), un joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Ron Burgess (1917-2005), un footballeur gallois ;
 Sam Burgess (né en 1988), un joueur anglais de rugby à XIII ;
 Sonny Burgess (1931-2017), un musicien et chanteur américain ;
 Tituss Burgess (1979-), acteur et chanteur américain ;
 Tom Burgess (né en 1941), un pilote automobile canadien ;
 Thomas Burgess (né en 1992), un joueur anglais de rugby à XIII ;
 Tony Burgess (né en 1959), un écrivain et scénariste canadien ;
 Warren E. Burgess, un ichtyologiste américain.

Prénom 
 Oliver Burgess Meredith (1907–1997), comédien américain.

Toponyme 
 Mont Burgess, sommet des Montagnes Rocheuses en Colombie-Britannique.
 Les Schistes de Burgess, site sédimentaire situé à proximité et connu pour abriter de nombreux fossiles du Cambrien.
 La Faune de Burgess, rassemblant toutes les espèces trouvées sur place.
 Burgess Hill, ville du sud de l'Angleterre.
 Burgess, village du comté de Barton, dans le Missouri, aux États-Unis.
 Burgess Branch, un affluent de la rivière Missisquoi, dans le comté de Lamoille et le comté d'Orlean, dans l'État du Vermont, aux États-Unis.

Voir aussi 
 Dance for Burgess, œuvre musicale d'Edgard Varèse ;
 SAIA-Burgess est une entreprise suisse.
 
Patronyme anglais
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme